Chelon är ett släkte av fiskar som beskrevs av Chelon Artedi, in Röse, 1793. Chelon ingår i familjen multfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Multfiskar
Chelon